Das Proximus Diamond Games 2003 war ein Damen-Tennisturnier in Antwerpen. Das Hallenturnier der Kategorie Tier II war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 9. bis 16. Februar 2003 auf Teppichboden statt.

Im Einzelfinale gewann Venus Williams gegen Kim Clijsters mit 6:2 und 6:4. Im Doppel besiegten Kim Clijsters und Ai Sugiyama im Endspiel die Paarung Nathalie Dechy/Émilie Loit mit 6:2 und 6:0.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Antwerpen